

Geografia 
 La Cour-Marigny – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira

Persone 
 Charles-Joseph Mathon de la Cour – matematico francese noto anche con lo pseudonimo di Fortuné Ricard
 Mads La Cour – jazzista danese
 Paul la Cour – drammaturgo danese
 Poul La Cour – fisico danese celebre per l'invenzione della Ruota fonica di La Cour 
 Didier de La Cour – abate francese e riformatore benedettino

Altro 
 La Cour – film per la televisione del 2022 con la regia di Hafsia Herzi

Pagine correlate 
 Cour